Epigenesi (biologia): una teoria secondo la quale l'embrione si sviluppa a partire da un germe indifferenziato
Epigenesi (geologia): fenomeno per cui si rendono possibili cambiamenti di natura chimica dei minerali
Epigenesi (filosofia): una teoria filosofica e religiosa

Altri progetti